Cosa oder Coșa bezeichnet:

 antike Ortsnamen:
 Cosa (Ansedonia), zu Vulci gehörende römische Kolonie am Tyrrhenischen Meer
 Stadt in Lukanien, siehe Cosa (Lukanien), von Caesar belagert (Bürgerkrieg 3.22)
 Stadt in Gallien, heute Albias im Département Tarn-et-Garonne in Frankreich

 Ortsnamen:
 Ortsteil Cosa der Stadt Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Cosa (Friedland)
 Ortsteil Cosa der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, siehe Cosa (Südliches Anhalt)
 Ortsteil Cosa von San Giorgio della Richinvelda in der italienischen Provinz Friaul-Venetien
 Cosa (Teruel), eine Gemeinde in der Comarca del Jiloca in der Autonomen Region Aragonien in Spanien

 Personennamen:
 Anton Coșa (* 1961), Bischof von Chișinău
 Juan de la Cosa, spanischer Seefahrer, Kartograph und Entdecker

Siehe auch:
 CoSA – Center of Science Activities, eine Mitmach-Ausstellung im Universalmuseum Joanneum, Graz, in Kooperation mit Frida und Fred
 Cosa Nostra (Begriffsklärung)
 Kosa
 Cossa